Русла́н Хасха́нов () — российский боец смешанных единоборств, обладатель Кубка чемпионов по панкратиону в ЮФО, чемпион России, Европы, Азии и мира по бразильскому джиу-джитсу, десятикратный чемпион России по боевому самбо, чемпион мира по боевому самбо, победитель турниров по грэпплингу NAGA и Grappler Quest 2012 (США).

Биография 
Родился 20 января 1985 года в селе Валерик Ачхой-Мартановского района, Чечено-Ингушетии. В девять лет стал увлекаться карате. Начал его спортивной карьеры совпало с обострением ситуации в Чечне.

В 19 лет переквалифицировался на джиу-джитсу. В течение года ездил на различные состязания, но нигде не мог выиграть. Через некоторое время пришли первые успехи: Хасханов выиграл чемпионат России, Европы, Азии и чемпионат мира по джиу-джитсу. В этот же период стал увлекаться боевым самбо.

В 2007 году подписал контракт с ростовским клубом «Легион». Выиграл чемпионат мира по самбо. Был приглашён в американский спортклуб «Strong Style». Два месяца жил и тренировался в Нью-Йорке, затем переехал в Кливленд.

Впоследствии вернулся на родину. В настоящее время (август 2014 года) является членом бойцовского клуба «Беркут».

Статистика

Литература

Примечания

Ссылки 
 Беркут: Руслан Хасханов
 Руслан Хасханов
 Руслан Хасханов
 Руслан Хасханов — призёр чемпионата мира по боевому самбо
 Руслан Хасханов сразится с Евгением Кондратовым на M-1 Challenge 44
 

Бойцы смешанных единоборств Чечни
Чемпионы России по джиу-джитсу
Чемпионы Европы по джиу-джитсу
Чемпионы Азии по джиу-джитсу
Чемпионы мира по джиу-джитсу
Чемпионы России по боевому самбо
Чемпионы мира по боевому самбо
Панкратион